Diese Liste enthält alle Spiele der norwegischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Der NFF und die FIFA führen unterschiedliche Statistiken zu den Spielen der Norwegerinnen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der norwegischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der norwegischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1978 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Statistik 
Berücksichtigt wurden alle vom NFF und der FIFA gezählten Spiele.

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen 
Folgende Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen Norwegen: Albanien (0:11), Belgien (0:8, zudem ein 1:9 gegen Spanien), Chinese Taipei (1:12, zudem zweimal 0:11 gegen Japan), England (0;8), Kanada (1:9, zudem zweimal 1:9 gegen die USA), Schweden (dreimal 0:4, zudem 0:4-Niederlagen gegen Dänemark, Deutschland, England und die USA sowie ein 1:5 gegen Brasilien), Slowakei (0:17) und Tschechien (0:9).

Spielorte

Spielstädte

Einzelnachweise

Weblinks 
 fifa.com: Länderspiele der Norwegischen Frauennationalmannschaft (Zeitraum manuell einstellen!)
 fotball.no: Norge Kvinner Senior A – Norges Fotballforbund

Norwegen
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen